Příjmení Kohler nese více různých osobností:

 Alfred Kohler – rozcestník
 Johann Kohler (1839–1916) – rakouský politik německé národnosti z Vorarlberska
 Jürgen Kohler (* 1965) – německý fotbalista

Externí odkazy 
 

Německá příjmení